La Voz del Pueblo puede hacer referencia a:

 La Voz del Pueblo, un periódico argentino.
 La Voz del Pueblo, un partido político.
 La Voz del Pueblo, un periódico español.